Bruno Jean-Richard Itoua, né le 6 octobre 1956 à Pointe-Noire, est un homme politique congolais.

Il est ministre congolais de l’Energie et de l’Hydraulique de 2005 à 2011. Il est ministre de la Recherche scientifique et de l’Innovation technique depuis 2011.
Il est aussi président de la Société nationale des pétroles du Congo en 1998.
Il est cité dans l'affaire des Panama Papers en avril 2016.

Notes et références 

Personnalité politique congolaise (RC)
Naissance en octobre 1956
Naissance à Pointe-Noire (république du Congo)
Ministre de la république du Congo
Personne citée dans le scandale des Panama Papers